Ведрин:
 Ведрин, Жюль (1881—1919) — французский лётчик, один из пионеров авиации.
 Ведрин, Юбер (род. 1947) — французский государственный и политический деятель.

 Ведрин-Сен-Лу — коммуна во Франции, в регионе Овернь.